Peterborough Airport steht für folgende Flughäfen:

 Peterborough Airport (England)
 Flughafen Peterborough, Kanada

Siehe auch:
 Petersburg Airport